Kriechspur steht für: 
 Langsamfahrstreifen, ein Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken für langsame Fahrzeuge
 Fährte, die ein Tier bei kriechender Fortbewegung hinterlassen hat

Siehe auch: